Harry Stephens est un nom pouvant désigner:

 (1857-1939), homme politique américain du Wisconsin
 (c. 1866-1947), journalsite australien
 (1942-2020), homme politique américain du Kansas

Voir aussi
 (1860-1945), juge britannique en Inde

Stephens, Harry